Занд:
Имя
 Абу Дуляма Занд ибн аль-Джаун (ум. 777) — арабоязычный поэт-сатирик VIII века.

Фамилия
 Занд, Иоанн Давид (1748—1834) — российский учёный и педагог; автор множества трудов по астрономии и космографии.
 Занд, Карл Людвиг (1795—1820) — немецкий студент, убивший консервативного писателя Августа фон Коцебу, занимавшегося травлей студенческих организаций.
 Занд, Морис (или Санд; 1823—1889) — сын писательницы Жорж Санд, французский рисовальщик, живописец и поэт.
 Занд, Шломо (род. 1946) — профессор общей истории Тель-Авивского университета, преподает также в парижской Высшей школе социальных наук (Франция).

См. также 
 Зенд
 Санд